Hermocrate ou Hermocratès (du grec « doué du pouvoir d'Hermès ») peut faire référence à :
 Hermocrate, stratège syracusien du  ;
 Hermocrate, avec Hermolaos et Hermippe, prêtre et martyr sous Maximien (v. 305) ;
 Hermocrate, dialogue hypothétique de Platon.